Остроу́мова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Остроумова, Ольга Михайловна (род. 1947) — актриса театра и кино, Народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии СССР.

Составные фамилии 
 Остроумова-Лебедева, Анна Петровна (1871—1955) — русская художница.